Иван Якимов (Кимов) Дейков е български публицист, преводач и литературен критик от Македония.

Биография 
Роден е на 14 октомври 1863 година в Прилеп, тогава в Османската империя в семейството на Яким Дейков. Учи в прилепското училище, а след това в Петропавловската духовна семинария в Търново. Още като ученик там, при нападението на Сърбия срещу България в 1885 година, той се записва доброволец в  Сръбско-българската война (1885). Участва в ученическия отряд на Опълчението заедно с други прилепски младежи: Пере Тошев, Атанас Бадев, Владимир Кусев, Ал. Д. Кусев, Йордан Томев, Наум Йочков, Ал. К. Пазов, с ресенчанина Андрей Ляпчев, битолчанина Никола Генадиев и други. Завършва гимназията в 1886 година.

През учебната 1876/1877 година е учител в Прилепското българско мъжко класно училище, като преподава безплатно, а следващата учебна година, 1887/1888,  е директор на училището. Колеги доброволци са му Атанас Бадев, Йордан Томев и други. След това работи в Семинарията в Цариград.

От Цариград заминава за Петербург (Русия), където учи в Санктпетербургската духовна академия. Завършва я със специалност „История“ в 1893 година.

Завръща се в Свободна България, отказва се да става владика и продължава работата си като учител – в гимназиите в Стара Загора, Търново, Враца (директор) и в София. Дългогодишен директор е на Трета софийска мъжка гимназия. 

Става един от редовните сътрудници на вестник „Надежда“, в който пише рецензии за съвременната българска литература, сред които и за Иван Вазов. Публикува и множество преводи във вестника. Автор е и на учебници по руски език. Иван Дейков се проявява и като фолклорист, още в Прилеп сътрудничи на Марко Цепенков за Сборника с народни умотворения. Близък е с видни културни дейци като Александър Балабанов и Константин Щъркелов. Известен е като голям певец.

Иван Дейков е женен за Стефани Панова, дъщеря на възрожденските дейци Кинка Обрешкова и Христо Панов от Търново, сестра на Невена Панова. Техен син е Яким Дейков (р. 1906), внук – Иван-Александър Дейков (1941).

Умира в 1919 година в София.

Бележки 

Български писатели от Македония
Родени в Прилеп
Български публицисти
Български преводачи
Български журналисти от Македония
Български литературни критици
Български просветни дейци от Македония
Директори на Прилепското българско мъжко класно училище
Български имигранти от Македония в София